O Segunda Divisão de Futebol de São Vicente é um competição realizado em Cabo verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV). José Batalha for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation Author: José Batalha (jose.batalha@netvisao.pt) Last updated: 11 de abril de 2017 É gerenciada pela Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF).

Consista-se seis clubes. O campeão qualificado ver Primeira Divisão de São Vicente na próxima temporada.

História
O campeonato regional formado em 2008. Até primavera de 2015, três clubes disputado unicamente em Segunda Divisão regional, até Corinthians venceu o Segunda Divisão em 2018, dois clubes disputado unicamente em desse divisão. Hoje, o Calhau FC é o único clube disputado únicamente em Segunda Divisão.

Temporada atual
A edição de 2019-20 é composta por seis clubes e serão disputadas 10 rodadas, em turno e returno, como na edição anterior.

Clubes
GD Amarantes
Calhau FC
SC Corinthians São Vicente (Mindelo)
 ADCR Ponta do Pom (ou Ponta d' Pom e Ponta Pon)
SC Ribeira Bote
AC São Pedro

Títulos
2007-08: ADCR Ponta do Pom
2008-09: Salamansa FC
2009-10: ADCR Ponta do Pom
2010-11: AC São Pedro
2011-12: GS Castilho
2012-13: SC Ribeira Bote
2013-14: Académica do Mindelo
2014-15: Sporting Farense de Fonte Filipe
2015-16: SC Ribeira Bote
2016-17: GS Castilho
2017-18: SC Corinthians São Vicente
2018-19: Falcões do Norte

Titulos por la clube

Títulos por aldeia

Temporadas por clube

Referěncias

Ligação externa
Liga Insular de São Vicente

Liga Insular de São Vicente
Desporto da Ilha de São Vicente